Зайцев, Борис Петрович:
 Зайцев, Борис Петрович (1925—2000) — советский и украинский певец, Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Борис Петрович (1927—2014) — советский и украинский историк.